99  — может означать:

 99 (число) — натуральное число между 98 и 100.
 99 год — невисокосный год григорианского календаря.
 «99» — песня американской рок-группы «Toto», 1979.
 «99%»  — альбом испанской ска-панк группы Ska-P.